

Cinema 
Members Only – film per la televisione del 2015 diretto da R.J. Cutler

Musica 
Members Only – gruppo musicale hip hop statunitense
 2015 – Members Only, Vol. 1
 2015 – Members Only, Vol. 2
 2017 – Members Only, Vol. 3
 2019 – Members Only, Vol. 4